Moca (Dominicaanse Republiek), een stad in de Dominicaanse Republiek
 Moca (Puerto Rico), een gemeente in de vrijstaat Puerto Rico
 Moča, een gemeente in de Slowaakse regio Nitra
 Moca (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie Immidae
 Museum of Contemporary Art (Los Angeles), een kunstmuseum 
 Museum of Computer Art, museum voor digitale kunst van de New York State University
 Museum of Comic Art, museum gericht op strips en stripauteurs in Noordwijk